Лейб-гвардии 2-й Мортирный артиллерийский дивизион — гвардейская артиллерийская часть (дивизион) тяжёлой артиллерии Вооружённых Сил Российской Империи.

История 

?? марта 1916 года — формируется лейб-гвардии 2-й Мортирный артиллерийский дивизион, в период Великой войны, 1914—1918 годов, в другом источнике указано что в 1916 году создан лейб-гвардии 2-й тяжёлый (мортирный) артиллерийский дивизион.

 16 — 18 июня 1917 года — воинская часть вела боевые действия в районе деревни Конюхи.
 26 — 30 июня 1917 года — формирование вело бои у деревни Хоробрув.
 12 июля 1917 года — вёл арьергардные бои в районе местечка Чертково.

3 апреля 1918 года — дивизион расформирован (приказ Московского областного комиссариата по военным делам № 139, от 3 апреля 1918 года).

Командиры дивизиона 
 25 марта — 24 декабря 1916 года — полковник Шарпантье, Фёдор Фёдорович;
 24 декабря 191б — декабрь 1917 годов — полковник Басков Илья Владимирович;
 ?? декабря 1917 — ?? марта 1918 годов — полковник Миллер Василий Александрович.

Георгиевские кавалеры 
 Гзовский Владимир Владимирович, подпоручик — приказ по армии и флоту, от 4 марта 1917 года.

См. также 
 2-й Гвардейский артиллерийский парк

Примечания 

Артиллерия Российской империи	
Артиллерийские формирования Российской империи
Русская гвардия
Дивизионы